Убийците на старата дама може да се отнася за:
 Убийците на старата дама (филм, 1955), филм на Аликзандър Маккендрик
 Убийците на старата дама (филм, 2004), филм на братя Коен